

Прізвище 

Гросс, Ґросс (, ) — німецьке і англійське прізвище. Перекладається з німецької мови як «великий» або «старший».

Відомі носії
 Білл Гросс (1944) — американський фінансист.
 Ганс Гросс (1847—1915) — австрійський юрист і кримінолог.
 Ґеорґ Ґросс (1893—1959) — німецький художник.
 Девід Гросс (1941) — американський фізик.
 Леон Гросс (1946) — радянський, пізніше ізраїльський футболіст.
 Майкл Гросс ( 1947) — американський актор телебачення, кіно та сцени, комік.
 Маркус Гросс ( 1989) — німецький спортсмен-веслувальник, що спеціалізується на спринті.
 Гросс Олександр Іванович — архітектор-художник, титулярний радник (1894), академік архітектури, автор проєктів багатьох церков та будинків, зведених у стилі української народної церковної архітектури на Глухівщині.
 Павел Гросс (1968) — чехословацько-чеський хокеїст.
 Рікко Гросс (1970) — німецький біатлоніст.
 Станіслав Гросс (1969—2015) — чеський політик.
 Хаїм Гросс (1904—1991) — американський скульптор.
 Штефані Гросс (1974) — німецька борчиня вільного стилю.
 Ян Томаш Ґросс (1947) — американський історик.

 Фабіо Гроссо (1977) — колишній італійський футболіст.

Топонім 

 Гросс () — селище () в США, в окрузі Бойд штату Небраска.
 Гросс — висоти (1720 м) в північно-східній частині хребта Герітейдж, в горах Елсворта (Західна Антарктида).

Інше 
 33800 Гросс — астероїд головного поясу.
 «Ґросс» — німецьке військове формування, танкова бригада у складі військ Ваффен-СС.

Див. також 
 Гросса
 Гроссо
 Грос (міра рахунку)

Єврейські прізвища
Німецькі прізвища